Wachter ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Wachter ist ein Berufsname und bezieht sich auf den Wächter.

Namensträger 
 Alexandra Wachter (* 1989), österreichische Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Anita Wachter (* 1967), österreichische Skiläuferin

 Antonia Wachter-Zeh (* 1985), deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin
 Berndt Wachter (1921–1998), deutscher Lehrer und Archäologe
 Clemens Wachter (* 1966), deutscher Archivar
 Cornel Wachter (* 1961), deutscher Bildhauer und Maler
 Daniel von Wachter (* 1970), deutscher Religionsphilosoph
 Ed Wachter (1883–1966), US-amerikanischer Basketballspieler
 Emil Wachter (1921–2012), deutscher Künstler
 Ernst Wachter (1872–1931), deutscher Sänger (Bass) 
 Felix Wachter (1923–2004), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ferdinand Wachter (1794–1861), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Frank Charles Wachter (1861–1910), US-amerikanischer Politiker
 
 
 Georg Wachter (1809–1863), österreichischer Maler
 Georg von Wachter (1860–1926), deutscher Generalleutnant
 Gerhard Wachter (1929–2004), deutscher Tierarzt und Generalleutnant
 Graziella Marok-Wachter (* 1965), liechtensteinische Politikerin
 Gustav Wachter (* 1945), deutscher Rechtswissenschaftler
 
 Heinrich Wachter (1892–1957), österreichischer Politiker, Landtagsabgeordneter Vorarlberg
 Helmut Wachter (1929–2012), österreichischer Mediziner und Hochschullehrer
 Herbert Wachter (* 1950), österreichischer Skilangläufer
 Hubert Wachter (* 1950), österreichischer Journalist und Publizist 
 
 Josef Wachter (1877–1941), österreichischer Landwirt und Politiker (CS)
 Julius Wachter (1899–1986), österreichischer Politiker

 Katja Wachter (* 1970), deutsche Tänzerin, Choreografin und Autorin
 Manfred Wachter (Unternehmer) (1938–2000), deutscher Astronom und Unternehmer
 Manfred Wachter (* 1969), österreichischer Fußballspieler und -trainer
 Maria Wachter (1910–2010), deutsche Widerstandskämpferin
 Martha Wachter-Schneider (1913–1978), Schweizer Frau in Diensten von Hilfsorganisationen
 Matthew Wachter (* 1976), US-amerikanischer Bassist
 Michael Wachter (1841–1907), deutscher Lithograf und Kalligraf
 Peter Wachter (* 1932), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Philipp Wachter (* 1995), deutscher Eishockeyspieler
 Rosa Wachter (1911–1972), liechtensteinische Fürsorgerin
 Rotraud von Wachter, deutsche Fechterin
 
 Sarah Wachter (* 1999), deutsche Handballspielerin
 Sebastian Wachter (* 1996), österreichischer Fußballspieler

 Thomas Wachter (* 1968), deutscher Jurist und Rechtswissenschaftler
 Vincenz Wachter (1799–1880), deutscher Marinearzt
 Volker Wachter (* 1960), deutscher Publizist
 Winfried Wachter (1921–2018), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch 
 Wachter (Namibia), Berg in Namibia
 Wachterhaus
 Wächter (Begriffsklärung)

Weblinks 
 Wachter bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname